Двадцать седьмой чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 февраля по 3 марта 1974 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первыми командами западной и восточной зон прошли в Свердловске (15, 16 апреля) и Пензе (22, 23, 24 апреля). Впервые для определения чемпиона понадобилось 5 матчей (до двух побед одной из команд)

Состав чемпионов 
Владимир Качанов, Михаил Маскаев, Юрий Шундров;
Сергей Андреев, Геннадий Демидов, Александр Зарубин, Владимир Лохматов, Василий Первухин, Юрий Пережогин, Александр Потапов, Александр Трегубов;
Вячеслав Баканов, Юрий Воробьёв, Сергей Жулитов, Сергей Ерхов, Михаил Калинин, Владимир Киреев, Владимир Комаров, Владимир Красненьков, Евгений Лукашин, Алексей Пузиков, Александр Серняев, Александр Уваров.
Старший тренер: Анатолий Ватутин.
Тренер: Александр Зарубин (играющий).

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионах «Сокол», «Спутник» и «Энергия» в Красноярске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Сергей Ершов («Водник»)
 Лучший нападающий –

2-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионах «Авангард» и «Прогресс» в Бийске.

3-я зона 
Матчи прошли со 2 по 5 февраля на стадионе «Малютка» в Магнитогорске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Н.Ширшов («Искра»)
 Лучший защитник – Фаниль Хазигалеев («Металлург»)
 Лучший нападающий – Халим Мингалиев («Металлург»)
 Лучший бомбардир – Николай Захаров («Факел»)

4-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионах СМЗ и СЦБК в Соликамске.

5-я зона 
Матчи прошли со 2 по 10 февраля на стадион «Старт» в Набережных Челнах.

6-я зона 
Матчи прошли с 1 по 8 февраля на стадионе «Химик» в Новгороде. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Василий Желваков (СКИФ)
 Лучший защитник – А.Виноградов («Звезда»)
 Лучший нападающий – Евгений Козелков («Химик»)
 Лучший бомбардир – А.Гуров («Звезда»)

7-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля в Оленегорске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Антонов («Горняк»)
 Лучший защитник – Юрий Новиков («Горняк»), Виталий Козлов («Горняк»), Александр Лучин («Шексна»)
 Лучший нападающий – Юрий Амахин («Горняк»), Валерий Губанов («Горняк»), Виктор Зенкин («Шексна»)
 Лучший бомбардир – Валерий Губанов («Горняк»)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

Финальный турнир 
Матчи прошли с 22 февраля по 3 марта на стадионе «Малютка» в Магнитогорске. Не стал участвовать в турнире победитель 4-й зоны. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Осипов («Металлург»)
 Лучший защитник – А.Виноградов («Звезда»)
 Лучший нападающий – Халим Мингалиев («Металлург»), Игорь Рогозин («Сокол»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1973-74 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой